Мессершмидт (Мессершмитт) () — немецкая и австрийская фамилия.

Известные носители 
 Мессершмитт, Вильгельм (1898—1978) — немецкий авиаконструктор.
 Мессершмидт, Даниэль Готлиб (1685—1735) — немецкий медик и ботаник на службе Российской империи.
 Мессершмидт, Манфред (1926—2022) — немецкий историк.
  (род. 1980) — датский политик.
 Мессершмидт, Франц Ксавер (1736—1783) — австрийский скульптор.

 Мессершмитт (фирма) — немецкая авиастроительная фирма, производящая одноимённые самолёты.